Bréard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 David Bréard (1979-), coureur cycliste français ;
 Henri-Georges Bréard (1873-1950), peintre français ;
 Jean-Jacques Bréard (1751-1840), député français, membre de la Convention nationale et du Comité de salut public ;
 Lucie Bréard (1902-1988), athlète française, spécialiste du demi-fond d'avant-guerre ;
 Robert Bréard (1894-1973), musicien français.

Patronyme français